Une fausse couche spontanée (FCS, selon la liste des abréviations en médecine) est l'arrêt d'une grossesse antérieurement évolutive. Elle se produit le plus souvent lors du premier trimestre de grossesse, mais peut survenir jusqu'à la  d'aménorrhée (on parle alors d'avortement spontané tardif, la limite de viabilité fœtale étant fixée à la  SA par l'OMS.)

C'est un événement fréquent, souvent traumatisant, mais qui ne préjuge pas des grossesses futures dans la très grande majorité des cas. Dans 80 % des cas, la fausse couche survient en raison d'une anomalie chromosomique sévère.

Signes cliniques 
 Métrorragies de sang rouge, en quantité variable parfois peu abondantes, parfois très abondantes si l'expulsion est en cours
 Des douleurs abdominales fréquentes, de type crampe ou pesanteur
 L'examen au spéculum confirme l'origine utérine du saignement 
 Le toucher vaginal est classiquement indolore, le col de l'utérus est ouvert ou non
Le diagnostic de fausse couche se fait le plus souvent au cours de l'échographie du premier trimestre de la grossesse alors que la patiente ne se plaint d'aucun signe fonctionnel.

Diagnostic 
Le diagnostic est essentiellement voir uniquement échographique 

 Absence d'embryon à l'échographie endo-vaginale.par à un début de grossesse connue rapport au terme au début connue
Disparition de l'activité cardiaque.

Le dosage des béta-HCG est peu fiable car :

 La  béta-HCG  est d'origine trophoblastique et non pas embryonnaire. Avant que le trophoblaste arrête sa production hormonale il peut y avoir  plusieurs jours voire semaines . 
 Dans certains type d'avortement spontanée, le béta-HCG augmente.

Traitement 
En cas de rétention de l'œuf mort ou d'une partie du produit de conception, une évacuation médicamenteuse peut être entreprise en intravaginal ou intrarectal, en une ou deux prises. L'expulsion se fait généralement sous dix jours.

En cas de grossesse de moins de 8 semaines d'aménorrhée, il suffit en général d'attendre l'expulsion spontanée du sac gestationnel. Un contrôle échographique post-abortum est indispensable pour vérifier la vacuité utérine. En cas de grossesse plus avancée, il faut parfois avoir recours à l'aspiration du contenu utérin complétée par un curetage sous anesthésie locale ou générale.

Conduite à tenir après un avortement spontané 
Éviter les bains et relations sexuelles durant au moins trois jours, variant selon le stade de la grossesse au moment de la fausse couche.

Sources 

Obstétrique
Avortement